Polynoe fasciculosa är en ringmaskart som beskrevs av Grube 1840. Polynoe fasciculosa ingår i släktet Polynoe och familjen Polynoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
fasciculosa